In 2002 werd het 24ste Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul en werd gespeeld van 3 maart tot 28 juli. CENE werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Derde fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sul-Mato-Grossense
Sul